Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie – olimpiada szkolna z zakresu tematyki wiedzy o społeczeństwie, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem olimpiady jest Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe Coptiosh w Białymstoku.

Olimpiada jest finansowana z wpłat uczestników, środków własnych organizatora oraz środków na realizację projektu pozyskanych z innych źródeł, w tym i ewentualnych sponsorów.

Cele 
Celem głównym olimpiady jest pogłębiania wiedzy na temat szeroko rozumianego zakresu nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych przedmiotu wiedzy o społeczeństwie, promocja takich wartości jak demokracja, tolerancja, patriotyzm i szacunek do własnej Ojczyzny, poszerzanie zainteresowania szeroko rozumianymi kwestiami polityki, państwa, społeczeństwa, prawa i stosunków międzynarodowych, jak również umożliwienie uczniom zaprezentowania posiadanych wiadomości i umiejętności z zakresu olimpiady. 

Celem olimpiady jest:
 rozbudzanie zainteresowania tematyką szerokiego spektrum tematyki przedmiotu wiedzy o społeczeństwie,
 kształtowanie i promowanie postaw patriotycznych,
 utrwalanie i poszerzanie wiedzy zdobytej w trakcie edukacji szkolnej przez uczniów przy współudziale nauczycieli, weryfikacja tej wiedzy w trakcie zmagań olimpiady,
 zauważenie, wspieranie i promowanie uczniów wybitnych przejawiających uzdolnienia w dziedzinie objętej programem olimpiady,
 nabywanie umiejętności samodzielnej analizy problemów z zakresu tematyki olimpiady oraz właściwego wnioskowania,
 poszerzenie oferty szkół o zajęcia z uczniem zdolnym z zakresu tematyki olimpiady,
 promowanie uczniów, nauczycieli i szkół osiągających wysokie wyniki w olimpiadzie – poprzez dodatkowe miejsca w etapie centralnym olimpiady kolejnej edycji,
 trwałe pogłębienie wiedzy i umiejętności w dziedzinie tematyki olimpiady i ewentualne ukształtowanie poprzez to dalszej ścieżki edukacyjnej, a także zawodowej uczestników olimpiady.

Etapy 
Olimpiadę organizuje się jako trzystopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim, w których wymagany jest od uczestników określony zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności:
 w zawodach I stopnia – szkolnego – wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu wiedza o społeczeństwie,
 w zawodach II stopnia – okręgowego – niezbędny do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu wiedza o społeczeństwie,
 w zawodach III stopnia – centralnego – w zakresie szerszym, wskazanym w programie olimpiady.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Społeczeństwie
Oświata w Białymstoku